Sergej Solovjov (historicus) (1820-1879), Russisch historicus
 Sergej Solovjov (regisseur) (1944–2021), Russisch regisseur
 Sergej Solovjov (voetballer) (1915-1967), Sovjet-voetballer